Sanzenonesi – abitanti di San Zenone al Lambro
Sanzenonesi – abitanti di San Zenone al Po
Sanzenonesi – abitanti di San Zenone degli Ezzelini